Klaus Henke ist der Name folgender Personen:

* Klaus-Dietmar Henke (* 1947), deutscher Historiker
 Klaus-Dirk Henke (* 1942), deutscher Wirtschaftswissenschaftler